Оконі (округ, Джорджія) 
 Оконі (округ, Південна Кароліна)